Kaliakra – przylądek w Bułgarii
 Kaliakra Kawarna – bułgarski klub piłkarski
 STS Kaliakra – bułgarski żaglowiec